Бачевский сельский совет () — входит в состав
Глуховского района 
Сумской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Бачевск
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Бачевск 
 с. Толстодубово

Ликвидированные населённые пункты совета 
 с. Широкое

Примечания